Borkum steht für:

Borkum, eine ostfriesische Insel
Borkum (Gerät), Deckname eines Funkmessgerätes im Zweiten Weltkrieg
Borkum (Schiff, 2004), ein Lotsenversetzboot
Borkum (Schiff, 2010), ein Zollkreuzer
Borkum, eine Seenotrettungsstation der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)